Wells County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Wells County (Indiana) – okres státu Indiana
 Wells County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota